subdialekt (poddialekt, gwara ludowa)
 subdialekt (regiolekt, interdialekt)